poduchowny – stanowiący przedtem własność duchowieństwa

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Poduchowny – część wsi Grabowiec w woj. mazowieckim, w pow. lipskim w gminie Rzeczniów
 Poduchowny – część wsi Pacanów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów

Zobacz też 
 Zbuczyn Poduchowny